Un parti libéral est un parti politique qui défend des idées apparentées au libéralisme. Dans de nombreux pays, il existe un parti libéral ou apparenté. Mais selon les pays, le terme libéral peut recouvrir des idéologies diversement placées sur l'échiquier politique. Ainsi aux États-Unis le mot liberal  désigne les progressistes, depuis le maccarthisme, l'équivalent à l'adjectif libéral serait donc classical liberal ou libertarian dans ce pays. Au Royaume-Uni et au Canada, la situation est intermédiaire, le mot liberal fait à la fois référence à la gauche réformiste, qui est social-démocrate, mais aussi à la philosophie libérale selon le contexte. Dans ces pays la notion de libéralisme est plus souvent défendue par les partis dits conservateurs. Il existe un Parti libéral au Canada. Au Japon, le parti dit libéral est un parti conservateur et en Autriche un parti nationaliste.

En Afrique du Sud 
 Parti libéral (Afrique du Sud)

En Allemagne 
Le FDP est le plus grand parti libéral en Allemagne. Il a co-gouverné le pays avec les conservateurs (CDU) entre 2009 et 2013, et forme actuellement (après les élections fédérales allemandes de 2021) un gouvernement de coalition avec le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et l'Alliance 90 / Les Verts.

En Australie 
 L’éphémère parti libéral, de 1922 à 1925
 L'actuel parti libéral australien

En Autriche 

 Le Parti de la liberté d'Autriche a été un parti libéral jusqu'en 1993, année où il résilie son adhésion à l'Internationale libérale sous l'impulsion du très controversé Jörg Haider. Les libéraux du FPÖ quittent alors le parti pour fonder le Forum libéral, devenu NEOS - La nouvelle Autriche et le Forum libéral.

En Belgique 
Il a longtemps existé en Belgique un Parti libéral. Dès l'indépendance du pays en 1830, il est l'un des deux partis qui dominent la vie politique du pays, avec le parti catholique. Cependant, ce n'est qu'en 1846 qu'il s'organisera et établira son programme, lors d'un congrès fondateur à l'hôtel de ville de Bruxelles. En 1961, à la suite de la crise suivant l'indépendance du Congo belge, il se réforme et devient le Parti de la liberté et du progrès (PLP). En 1972, il se scinde en une aile francophone, le Parti réformateur libéral (PRL) (qui fait partie aujourd'hui d'une coalition de centre-droite appelée Mouvement réformateur) et une aile flamande, le Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) qui devient en 1992 le Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)

En Bolivie 
 Parti libéral (Bolivie)

Au Brésil 
 Parti libéral, fondé en 1985 et dissout en 2006 ;
 Parti libéral (Brésil, 2006) (issu du précédent, nommé jusqu'en 2019 Parti de la République) ;
 Parti libéral (Brésil impérial).

Au Canada 

Niveau fédéral :
 Parti libéral du Canada

Niveau provincial et territorial :
 Parti libéral de la Colombie-Britannique
 Parti libéral de l'Alberta
 Parti libéral de la Saskatchewan
 Parti libéral du Manitoba
 Parti libéral de l'Ontario
 Parti libéral du Québec
 Association libérale du Nouveau-Brunswick
 Parti libéral de la Nouvelle-Écosse
 Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard
 Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador
 Parti libéral du Yukon

Au Chili 
 Parti libéral (Chili)

En Colombie 
 Parti libéral colombien

En Corée du Sud 
 Parti libéral (Corée du Sud)

En Croatie 
 Parti libéral (Croatie)

À Cuba 
 Parti libéral de Cuba

En Espagne 
Le Parti libéral est un ancien parti politique espagnol. Ce fut un des deux partis qui alternèrent au pouvoir pendant la Restauration bourbonienne, dirigé par Práxedes Mateo Sagasta.

Plus récemment, un autre Parti libéral, de centre droit libéral fut actif entre 1976 et 1989.

En France 
Sous la Restauration, le parti libéral était un parti classé à gauche, réclamant une libéralisation de la monarchie, survenue en pratique après les Trois Glorieuses.

L'Union des Libéraux Indépendants (ULI) fondé en 1980, renommé Parti libéral, était un parti fondé par Serge Dassault.

Le Parti républicain, composante de l'UDF, est rebaptisé en 1997 Démocratie libérale, sous la présidence d'Alain Madelin. En 1998, Démocratie libérale se détache de l'UDF. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, Alain Madelin obtient 3,91 % des voix. Démocratie libérale se fonde ensuite dans l'Union pour un mouvement populaire. Jusqu'en 2006, il n'y a plus de parti libéral sur la scène politique française.

Des militants de l'association Liberté chérie créent, le , Alternative libérale, qui se réclame d'un libéralisme classique, c'est-à-dire favorable au libéralisme politique comme au libéralisme économique. En 2008, Aurélien Véron, ancien président d'Alternative libérale, s'en détache pour fonder le Parti libéral démocrate (qui a fusionné en 2019 avec le micro-parti Objectif France). En 2011, Alternative libérale devient un parti associé au Nouveau Centre, puis abandonne son statut de parti politique au profit de celui d'« œuvre auxiliaire ».

En 2021, il n'existe pas de parti politique français libéral se présentant régulièrement aux élections. Il existe néanmoins un micro-parti nommé « PLIB, le parti libéral français » (auparavant Parti libertarien), membre de l'Alliance internationale des partis libertariens, mais sa présence aux élections est très faible. Pareil pour Objectif France, un micro-parti dirigé par Rafik Smati.

En 2022, le parti Simple se réclame libéral classique.

En Grèce 
 Parti libéral (Grèce)

En Hongrie 
 Parti libéral (Hongrie)

En Islande 
 Parti libéral (Islande)

En Israël 
 Parti libéral (Israël)

En Italie 
Le Parti libéral italien, fondé en 1946, a disparu en 1994 à la suite de l'opération Mains propres. Un nouveau Parti libéral a été refondé en 1997.

Au Japon 
Plusieurs partis politiques japonais se sont appelés, de la fin du  au début du , Parti libéral. L'un d'eux, fondé en 1945, fut le parti dominant du direct après-guerre et l'une des deux composantes à l'origine de la création du Parti libéral démocrate (PLD), mouvement de centre-droit qui a dominé tous les gouvernements depuis sa création en 1955, à l'exception de quelques mois de 1993 à 1994.

Un Parti libéral du Japon, emmené par Ichirō Ozawa a porté cette appellation à partir de 1998 et s'est fondu en 2003 dans le Parti démocrate du Japon (PDJ), principale force d'opposition de tendance sociale-libérale et centriste.

Fondé en 2012, autour du même Ichirō Ozawa, le Parti de la vie du peuple change de nom en 2016 pour celui de Parti libéral.

Au Luxembourg 
 Parti libéral, ancien parti actif uniquement en 1937.
 Parti démocratique (Demokratesch Partei), principal parti politique libéral du Luxembourg.

En Île de Man 
 Parti libéral vannin

Au Mexique 
 Parti libéral (Mexique)

En Moldavie 
Depuis 2005, le Parti libéral représente une aile européenne du libéralisme, favorable au rapprochement avec l'OTAN, l'Union européenne et la Roumanie voisine.

En Nouvelle-Zélande 
Le Parti libéral, apparu en 1890, est le premier parti politique dans l'histoire du pays. De tendance social-libérale, et au pouvoir de 1891 à 1912, il introduit d'importantes réformes sociales pour améliorer le niveau de vie des travailleurs et faciliter l'égalité des chances. Il disparaît en 1928, dépassé par les conservateurs sur sa droite et les travaillistes (socialistes) sur sa gauche.

Le parti ACT (Association des consommateurs et des contribuables), petit parti libertarien, revendique depuis 1994 l'étiquette libérale.

Aux Pays-Bas 
Le parti libéral démocrate aux Pays-Bas a été fondé en .

Aux Philippines 
 Parti libéral (Philippines)

Au Royaume-Uni 

Le parti whig, qui s'est formé à la fin du , et est devenu Liberal party au cours du , a longtemps fait l'alternance du pouvoir avec le parti conservateur Tory, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le parti socialiste Labour le supplante comme opposition progressiste aux conservateurs. Le Liberal party a depuis assumé ouvertement l'idéologie social-démocrate et a fusionné en 1988 avec le parti social-démocrate, lui-même composé de modérés ayant quitté le Labour. Cette fusion produit le parti libéral-démocrate.

Au cours de sa longue histoire, le parti libéral britannique a beaucoup évolué, parfois dans un sens libéral (autrefois mercantiliste, maintenant libre-échangiste), parfois dans un sens socialiste (autrefois contre les privilèges, maintenant pour l'État-providence). Il se veut populiste, réformiste, et progressiste.

Au Rwanda 
 Parti libéral (Rwanda)

À Sao Tomé-et-Principe 
 Mouvement pour les forces de changement démocratique - Parti libéral

En Suisse 
 Parti libéral-radical

En Slovaquie 
 Parti libéral (Slovaquie)

Au Togo 
 Parti libéral togolais

En Turquie 

 Parti libéral-démocrate (Turquie)

En Uruguay 
 Parti libéral (Uruguay)

Notes et références 

Parti politique libéral